Gminy w USA:
 Sioux Valley (ang. Sioux Valley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Jackson
 Sioux Valley (ang. Sioux Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Union